Шахмукхи (, , , буквально «из царских уст») — местный вариант арабского письма, который первоначально использовался для записи текстов на урду. Шахмукхи был введён при могольском императоре Шах-Джахане. В основе шахмукхи лежит почерк насталик. С середины XX века шахмукхи используется для записи панджаби в Пакистане и некоторых частях Индии. Панджабцы-немусульмане, особенно сикхи, используют для записи алфавит гурмукхи.

Направление письма — справа налево.

Ссылки 
 The Western Panjabi Alphabet  (Западнопанджабский алфавит)
 Learn Shahmukhi 
 Likhari in Shahmukhi
 Kalam-e-Baba Nanak 
 Punjabi and Punjab 
 E-Book on Gurmukhi and Shahmukhi 
 PDF on Gurmukhi and Shahmukhi 

Письменности на основе арабского алфавита
Панджаби